

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 5 podstawowych
 Kobyle – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec 
 Kobyle – kolonia wsi Kobyle w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec 
 Kobyle – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Kobyle – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Nowy Wiśnicz 
 Kobyle – część wsi Komorniki w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice 
 Kobyle – część wsi Gródek nad Dunajcem w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem
 Kobyle – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Frysztak 
 Kobyle – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Stara Kiszewa
 Kobyle – część wsi Komorów w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Mikstat

Miejscowości na Białorusi 

 Kobyle – obecnie Akciabrskaja, – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.